Леобен () — округ в Австрии. Центр округа — город Леобен. Округ входит в федеральную землю Штирия. Занимает площадь 1 099,69 км2. Население — 67 767 чел. Плотность населения — 62 чел./км2.

Общины и ортшафты (населённые пункты и поселения) 

 Айзенерц
 Вальд-ам-Шоберпас
 Вальд-ам-Шоберпас
 Лизинг
 Меллинг
 Кальванг
 Зоннберг
 Кальванг
 Пишинг
 Шаттенберг
 Каммерн-им-Лизингталь
 Вольфгрубен
 Гларсдорф
 Дирнсдорф
 Зайц
 Каммерн-им-Лизингталь
 Лаймс
 Лизинг
 Мёчендорф
 Мохль
 Пфаффендорф
 Шпарсбах
 Краубат-ан-дер-Мур
 Краубат-ан-дер-Мур
 Краубатграбен
 Лайзинг
 Леобен
 Гёс
 Донавиц
 Лайтендорф
 Леобен
 Хинтерберг
 Юдендорф
 Маутерн
 Лизингау
 Магдвизен
 Маутерн
 Раннах
 Райтингау
 Эзельберг
 Никласдорф
 Пролеб
 Кёллах
 Клечах
 Прентграбен
 Пролеб
 Радмер
 Радмер-ан-дер-Хазель
 Радмер-ан-дер-Штубе
 Санкт-Михаэль-ин-Оберштайермарк
 Брунн
 Грайт
 Лизингталь
 Санкт-Михаэль-ин-Оберштайермарк
 Фордерлайнзах
 Хинтерлайнзах
 Яссинг
 Санкт-Петер-Фрайенштайн
 Санкт-Петер-Фрайенштайн
 Толлингграбен
 Трайдерсберг
 Хессенберг
 Санкт-Штефан-об-Леобен
 Кайзерсберг
 Лихтенштайнерберг
 Лобминг
 Нидердорф
 Санкт-Штефан-об-Леобен
 Цмёллах
 Трабох
 Мадштайн
 Тиммерсдорф
 Трабох
 Штадльхоф
 Трофайах
 Гай
 Гаузендорф
 Гёсграбен
 Гимплах
 Крумпен
 Курцхайм
 Лайнталь
 Обердорф
 Путценберг
 Рёц
 Тёллах
 Треффнинг
 Трофайах
 Унтергимплах
 Унтеркурцхайм
 Хафнинг
 Шардорф
 Эдлинг
 Хафнинг-бай-Трофайах
 Фордернберг

Ссылки 
 BH Leoben Официальная страница

Округа Штирии